Niebur ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Neubauer.

Namensträger 
 Diedrich Niebur (1585–1643), deutscher Jurist und Politiker 
 Johann Niebur († 1399), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck

Siehe auch 
 Nieber
 Niebour
 Niebuhr
 Nijboer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname